Erweiterung steht für:

 Erweiterung (Zahnersatz)
 Plug-in, optionales Software-Modul
 Computerspiel-Erweiterung, Zusatzinhalte für ein Computerspiel

 in der Mathematik für:
 Erweitern eines Bruchs
 Körpererweiterung
 Galois-Erweiterung
 Skalarerweiterung
 Gruppenerweiterung, siehe Kranzprodukt#Gruppenerweiterungen
 ein Teil einer genauen Folge (oder exakten Sequenz), siehe Exakte Sequenz#Erweiterungen
 Wesentliche Erweiterung
 Erweiterung (C*-Algebra)

Siehe auch:

 Extension